Weißenborn – comune del circondario Saale-Holzland-Kreis (Turingia)
 Weißenborn – comune del circondario rurale Werra-Meißner-Kreis (Assia)
 Weißenborn – comune del circondario rurale Burgenlandkreis (Sassonia-Anhalt)
 Weißenborn/Erzgeb. – comune del circondario rurale della Sassonia centrale (Sassonia)
 Weißenborn-Lüderode – comune del circondario rurale dell'Eichsfeld (Turingia)